Остроглядово — название населённых пунктов в России:

 Остроглядово — село в Стародубском районе Брянской области.
 Остроглядово — деревня в Красногородском районе Псковской области.